Molekulska formula -{C14H20N2O3}- se može odnositi na:

 Propacetamol
 Vorinostat